Love & Live è l'EP di debutto del girl group sudcoreano Loona 1/3, subunità delle Loona. L'EP è stato pubblicato nel marzo 2017 da Blockberry Creative con distribuzione CJ E&M e consiste di cinque tracce.

Nell'aprile 2017 ne è stata pubblicata una versione "repackage", dal titolo Love & Evil.

Tracce 

Love&Evil Reissue

Formazione
HeeJin
HyunJin
HaSeul
ViVi

Classifiche

Note